Metzelthin steht für:
 Metzelthin (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Metzelthin (Templin), Gemeindeteil der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg